

Lugares
Hassel (Baixa Saxônia)

Pessoas
Odd Hassel
Sverre Hassel
Sven Hassel
Kai-Uwe von Hassel